Рачице — название нескольких муниципалитетов Чехии:
 Рачице — муниципалитет в Устецком крае, в районе Литомержице;
 Рачице — муниципалитет в Среднечешском крае, в районе Раковник;
 Рачице — муниципалитет в крае Высочина, в районе Тршебич;
 Рачице — муниципалитет в крае Высочина, в районе Ждяр-над-Сазавоу.